Blutiger Sommer steht für:

 Blutiger Sommer. Eine Deutschlandreise im Dreißigjährigen Krieg, Reisebericht von William Crowne (1637)
 Blutiger Sommer – Das Camp des Grauens, US-amerikanischer Film von Robert Hiltzik (1983)